Mary Ann ou Maryann ou Mary Anne peut faire référence à:

Personnalité
 Mary Ann Booth (1843–1922), microscopiste américain
 Mary Anne Hobbs (born 1964), BBC Radio 6 DJ
 Mary Ann Magnin (1850–1943), cofondatrice de I. Magnin, un magasin de vêtements haut de gamme pour femmes à San Francisco, en Californie.
 Mary Ann Nichols (1845–1888), victime de Jack l'Éventreur
 Mary Ann Turcke, President, présidente, Bell Média, Canada

Musique
 Mary Ann Acevedo (née 1987), chanteuse et compositrice portoricaine
 Mary-Ann, un groupe de metal gothique finlandais plus tard connu sous le nom de To/Die/For
 Mary Ann (album), premier album de Mary Ann Acevedo en 2006

Chanson
 "Mary Ann" (chanson de Black Lace), 1979
 "Mary Ann" (chanson de Ray Charles), 1956
 "Mary Ann", une chanson de 1928 écrite par Abner Silver et Benny Davis
 "Mary Ann", une chanson d'Alice Cooper de l'album Billion Dollar Babies
 "Mary Ann", une chanson de Bob Dylan de l'album Dylan
 "Mary Ann", une chanson d'Andy Kim
 "Mary Anne", une chanson de Jerry Lordan, enregistrée par The Shadows
 "Mary Ann", une chanson de Regina Spektor de l'album 11:11

Film, télévision et littérature
 Mary Ann Summers, personnage de fiction sur la série télévisée américaine Gilligan's Island
 Mary Anne, un roman de 1954 de Daphne du Maurier
 , un film de dramatique hongrois de Alexander Korda sorti en 1919

Autres
 Bataille du FSB Mary Ann, une bataille de la guerre du Vietnam
 Mary Anne, une caravane de wagons transportant un réchaud, de la nourriture, des tentes, des couvertures et des outils pour soutenir les travailleurs du Flottage du bois
 Mary-Ann (turbogénérateur), une génératrice électrique à turbine à vapeur installée par Hartford Electric Light Company en 1901
 Mary Anne, l'un des quatre navires engagés par la compagnie néo-zélandaise en 1841
 Mary Ann (1772),  navire baleinier
 Maryann (yacht), un yacht réquisitionné et converti par la marine des États-Unis pendant la défense des Philippines dans la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi
 
 Maryanne

Homonymie de bateaux
Homonymie de personnes
Homonymie de titre